Tollan est un nom autrefois utilisé dans le Mexique préhispanique pour désigner la ville de Teotihuacán, ainsi que pour la capitale toltèque de Tula.
 Tollan dans la série télévisée Stargate SG-1 est la première planète des Tollans.
 Les Tollans sont l'une des races extra-terrestres dans la série télévisée Stargate SG-1.